Orthocerus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1796. Orthocerus ingår i familjen barkbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Barkbaggar
Orthocerus